Pinko - итальянская компания, основанная в начале 1980-х Пьетро Негра и его женой Кристиной Рубини, производитель модной одежды, аксессуаров и обуви  По состоянию на 2016 год компания имеет 500 торговых точек по всему миру. 

Модельеры коллекций для Pinko - Марк Фаст, Алессандра Факкинетти и Марина Спадафор. Дочери Пьетро Негра и Кристины Рубини, Сесилия и Катерина, работают на Пинко.

См. также 

 Armani
 Blufin
 Braccialini
 Bulgari
 Roberto Cavalli
 Dolce & Gabbana
 Etro
 Fendi
 Ferragamo
 Furla
 Kiton
 Krizia
 Missoni
 Moschino
 Prada
 Tod's
 Valentino
 Versace
 Zegna

Примечания 

Производители одежды и обуви Италии